Сезон 2019/20 — 118-й сезон для «Манчестер Сити» с момента вхождения в Футбольный альянс, 91-й сезон в высшем дивизионе английского футбола и 23-й сезон в Премьер-лиге, а также 139-й год со дня основания футбольного клуба.

Сезон начался 1 июля 2019 года и завершится 30 июня 2020 года.

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: Puma

Спонсор: Etihad Airways

Игроки

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Пришли в аренду

Отправлены в аренду

Предсезонные и товарищеские матчи

Турниры

Краткий обзор

Суперкубок Англии

Премьер-лига 

В сезоне 2019/20 в матчах Премьер-лиги будет впервые использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Также в сезоне 2019/20 в Премьер-лиге впервые будет введён зимний 10-дневный перерыв в феврале.

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей:Британское летнее (BST) — до 27 октября 2019 года и с 29 марта 2020 годаСреднее время по Гринвичу (GMT) — c 28 октября 2019 года по 28 марта 2020 года

Кубок Английской футбольной лиги 
В сезоне 2019/20 «Манчестер Сити» принимает участие в Кубке Английской футбольной лиги с третьего раунда в качестве действующего чемпиона этого турнира. Жеребьёвка третьего раунда была проведена 28 августа 2019 года в прямом эфире Sky Sports

Кубок Англии 

«Сити» начнёт выступления в Кубке Англии с третьего раунда, который пройдёт 4 и 5 января 2020 года.

Лига Чемпионов

Групповая стадия

Турнирная таблица

Матчи

1/8 финала 
Жеребьёвка пар 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА прошла 16 декабря 2019 года. По её итогам «Сити» сыграет с испанским клубом «Реал Мадрид».В связи c пандемией COVID-19 ответный матч с "Реал Мадрид" перенесён на 7 августа 2020 года

Четвертьфинал
17 июня 2020, УЕФА объявил что из-за распространения COVID-19 в Европе, финальных этап соревнований будет изменен. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут сыграны с 12 по 23 августа 2020 года в формате одного матча на стадионе «Эштадиу да Луш» и «Жозе Алваладе» Лиссабон, Португалия. Предварительно, матчи будут проводиться без зрителей, хотя некоторые болельщики могут быть допущены при условии рассмотрения ситуации и разрешений национального и местного правительства.

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры
Включает все соревновательные матчи. Список отсортирован в алфавитном порядке по фамилии при одинаковом количестве голов.

Примечания

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2019/2020

Ссылки 
 Официальный сайт «Манчестер Сити»

 

2019
Манчестер Сити